Kim Sol-song (koreanisch ; * 30. Dezember 1974 in Pjöngjang) ist die Tochter des ehemaligen stalinistischen Diktators Nordkoreas Kim Jong-il und seiner ersten Frau Kim Yong-suk (nicht zu verwechseln mit der Mutter von Kim Jong-il und Frau dessen Vaters Kim Il-sung, namens Kim Jong-suk).

Name 

Ihr Vorname Sol-Song bedeutet wörtlich „Schneekiefer“. Der Name wurde Berichten zufolge von ihrem Großvater Kim Il-sung gegeben.

Leben 
Medien zufolge war sie ein Liebling ihres Vaters. Sie besuchte die gleiche Schule wie ihr Vater, absolvierte die Wirtschaftsabteilung der Kim-Il-sung-Universität und wurde der Propagandaabteilung des Zentralkomitees der Arbeiterpartei zugewiesen.

Laut einem nordkoreanischen Überläufer, der früher ein hochrangiger Beamter in Pjöngjang war, war Sol-song seit Ende der neunziger Jahre für die Sicherheit und den Zeitplan von Kim Jong-Il verantwortlich gewesen.

In dieser Funktion begleitete sie ihren Vater auf Reisen zu Einheiten der nordkoreanischen Armee und in lokale Dörfer. Während dieser Reisen wurde sie in der Uniform eines Oberstleutnants der nordkoreanischen Volksarmee beobachtet. Kim wird von vielen Nordkoreanern als „intelligent“ und „schön“ beschrieben.

Weblinks 
 
 

Solsong
Nordkoreaner
Geboren 1974
Frau